ТИИ — многозначная аббревиатура:
 ТИИ — телеизмерение интегральное
 ТИИ — таможенные информационные интерфейсы (ЕАИС)
 ТИИ — танковый инженерный институт
 ТИИ — товары индивидуального использования
 ТИИ — Тольяттинский институт искусств
 ТИИ — Томский индустриальный институт имени С. М. Кирова
 ТИИ — Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола

См. также 
 АТИИ — Азиатско-Тихоокеанская информационная инфраструктура
 ТИИМ — Ташкентский институт ирригации и мелиорации
 Тии
  — аббревиатура латиницей